

Chimica 
 C3H6O – formula chimica dell'acetone
 C3H6O – formula chimica del ciclopropanolo
 C3H6O – formula chimica del metil-vinil etere
 C3H6O – formula chimica dell'ossetano
 C3H6O – formula chimica dell'ossido di propilene (o metilossirano)
 C3H6O – formula chimica del 2-propenolo
 C3H6O – formula chimica della propionaldeide